DJ Splash est un nom d'artiste, utilisé notamment par:

Personnes 
 DJ Splash, un DJ hongrois né en 1968 
 DJ Splash, ou juste Splash, de son vrai nom Nicholas Fisker Nielsen, un DJ danois, né en 1991 

Homonymie de patronyme